Черњиковице могу бити:

 Черњиковице (Плзењ-север), насељено мјесто у округу Плзењ-север, Плзењски крај, Чешка Република
 Черњиковице (Рихнов на Књежној), насељено мјесто у округу Рихнов на Књежној, Краловехрадечки крај, Чешка Република